Laasenbach steht für folgende Gewässer:

 Laasenbach (Drauchenbach), rechter Zufluss zu einem rechtseitigen Seitenarm des Drauchenbachs bei Unterlaasen, Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Laasenbach (Katschbach), rechter Zufluss des Katschbachs bei Althofen, Gemeinde St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Laasen